Гонсало Рубен Кастильехос (; родился 5 марта 1986 года, Леонес, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Аполлон Смирнис».

Клубная карьера 
Кастильехос — воспитанник клуба «Росарио Сентраль». 31 августа 2007 года в матче против «Олимпо» он дебютировал в аргентинской Примере. 9 сентября 2009 года в поединке против «Ривер Плейт» Гонсало забил свой первый гол за «Росарио Сентраль». В начале 2010 года Кастильехос подписал контракт с «Ланусом». 31 января в матче против «Уракана» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Гонсало сделал «дубль», забив свои первые голы за «Ланус». Летом 2011 года Кастильехос на правах аренды вернулся в «Росарио Сентраль», где за сезона забил 26 мячей и стал лучшим бомбардиром Примеры B.

В начале 2013 года Гонсало был отдан в аренду в эквадорскую «Барселону» из Гуаякиль. 26 января в матче против «Депортиво Кеведо» он дебютировал в чемпионате Эквадора. В этом же поединке Кастильехос забил свой первый гол за «Барселону». 18 апреля в матче Кубка Либертадорес против уругвайского «Насьоналя» он отметился забитым мячом.

Летом того же года Кастильехос вновь на правах аренды присоединился к «Росарио Сентраль». Летом 2014 года Гонсало был отдан в аренду в «Архентинос Хуниорс». 23 августа в матче против «Химнасии Хухуй» он дебютировал за новую команду. 30 августа в поединке против «Нуэва Чикаго» Кастильехос забил свой первый гол за «Архентинос Хуниорс». По окончании аренды он вернулся в «Ланус», где стал чемпионом страны. Летом 2016 года Кастильехос перешёл в «Феррокарриль Оэсте». 28 августа в матче против «Сентраль Кордовы» из Сантьяго-дель-Эстеро он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Гонсало сделал «дубль», забив свои первые голы за «Феррокарриль Оэсте».

Летом 2017 года Кастильехос перешёл в греческий «Аполлон Смирнис». 21 августа в матче против столичного «Атромитоса» он дебютировал в греческой Суперлиге. 22 октября в поединке против «Ксанти» Гонсало забил свой первый гол за «Аполлон Смиринис».

Достижения 
Командные

 «Ланус»
  Чемпионат Аргентины по футболу — 2016

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Примеры B (26 мячей) — 2012

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru 
 BDFA profile  
 Argentine Primera statistics 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Феррокарриль Оэсте»
Игроки ФК «Аполлон Смирнис»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»